Rafah (gouvernement), een gouvernement in de Gazastrook
 Rafah, de hoofdstad van het gouvernement
 Rafiah (schip, 1898), een immigrantenschip in de Aliyah Bet